Алекса́ндр Васи́льевич Вага́нов () — советский военнослужащий, гвардии майор, Герой Советского Союза. После войны работал заместителем управляющего по торговле Кавказского районного отделения «Сельхозтехника».

Биография 
Александр Ваганов родился  года в крестьянской семье в деревне Кишкино Чумлякской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии Российской империи. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 июня 1964 года деревня Кишкино переименована в д. Советская Чумлякского сельсовета  Курганской области.

В 1930 году окончил Чумлякскую школу-семилетку и начал работать шофёром.

В 1933 году переехал в Зерноград (ныне Ростовская область). С 1933 по 1936 годы работал в учебно-опытном зерносовхозе № 2 города Зернограда.

В 1936 году был призван в ряды Красной Армии. После окончания полковой школы механиков-водителей танков служил на Дальнем Востоке. Окончил курсы младших лейтенантов и Курсы усовершенствования командного состава. Командир танка, затем — танкового взвода отдельного танкового батальона на Дальнем Востоке.

С 1940 года ВКП(б), в 1952 году партия переименована в КПСС.

На фронте 
С марта 1943 года — участник Великой Отечественной войны. Призван Зерноградским РВК. Воевал в составе 68-го гвардейского танкового полка 8-го гвардейского танкового корпуса на Брянском, Воронежском, 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в Курской битве, воевал на танке Т-34 на берегах Днепра, Западного Буга, Сана, Вислы, Одера. Легко ранен 12 августа 1943 года и 25 марта 1944 года, ранен в руку 17 января 1945 года.

16 января 1945 года в районе города Нове-Място (Польша) командиру танковой роты 68-го гвардейского танкового полка 20-й гвардейской механизированной бригады 8-го гвардейского механизированного корпуса 1-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта гвардии капитану А. В. Ваганову была поставлена задача организовать рейд по тылам противника и перерезать пути его отступления. Танковая рота успешно переправилась через реку Пилица по отбитой у противника переправе, и выйдя во фланг немецкой обороны, отрезала пути отступления. В результате было захвачено до 200 автомашин с боеприпасами, выведено из строя 3 штурмовых и 9 полевых орудий. Гвардейцами было взято в плен до двухсот солдат и офицеров противника.

За этот бой указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года гвардии капитану Александру Васильевичу Ваганову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4579).

В послевоенные годы 
В 1945 году ушёл в запас по состоянию здоровья в звании майора. Жил в городе Зернограде Ростовской области, где работал заместителем директора по административно-хозяйственной части Азово-Черноморского института механизации сельского хозяйства. Принимал активное участие в работе ветеранской организации города.

С 15 июня 1949 жил в городе Кропоткин Краснодарского края. Работал управляющим Кропоткинского межрайотделения, директором Кропоткинского межрайонного магазина Главторгмаша и заместителем управляющего по торговле Кавказского районного отделения «Сельхозтехника». Принимал активное участие в работе ветеранской организации города.

Был депутатом Кропоткинского городского совета депутатов трудящихся с 1950 года.

Александр Васильевич Ваганов умер 20 мая 1974 года в городе Кропоткин Краснодарского края.

Похоронен на кладбище города  Краснодарского края.

Награды 
 Героя Советского Союза, 31 мая 1945 года
 медаль «Золотая Звезда» № 4579
 Орден Ленина
 два ордена Красного Знамени, 27 июля 1943 года, 8 сентября 1944 года
 орден Александра Невского, 23 августа 1944 года
 орден Отечественной войны II степени, 21 февраля 1944 года
 орден Красной Звезды, 14 сентября 1943 года
 медали, в том числе
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 21 августа 1945 года

Семья 
Жена М. Т. Авраменко, дочь Жанна (род. 1940)

Память 
 Дом, в котором жил Герой Советского Союза А. В. Ваганов по адресу г. Кропоткин, ул. 8 марта, 4 — памятник истории регионального значения
 Могила А. В. Ваганова — памятник истории регионального значения.
 Его имя упомянуто на памятнике Героям Советского Союза в парке 30-летия Победы города Кропоткин. 8 мая 2000 года состоялось торжественное открытие памятника, расположенного в начале подъема к мемориальному комплексу в парке 30 лет Победы, напротив лестничного спуска от Вечного огня.
 В 2015 году в рамках масштабного проекта Российского военно-исторического общества при поддержке Правительства Курганской области память Героя увековечена в мемориальной доске, установленной в МКОУ «Чумлякская средняя общеобразовательная школа» Щучанского района.

Литература 
 
 Золотое созвездие Зауралья. Курган: Парус-М. 2000.

Примечания

Ссылки 
 
 Ваганов Александp Васильевич // Герои Дона : биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека ; сост. Н. Н. Зайцева. Ростов-на-Дону, 2017 – .
 6000 верст по Европе. Этапы боевого пути 11 гвардейского танкового корпуса.
 Доблесть земли Зауральской / Герои Советского Союза и России.

Танкисты Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Персоналии:Зерноград